Ранчо ел Потриљо има више значења:

 Ранчо ел Потриљо (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ел Потриљо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Потриљо (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику